Az AÉL rövidítésre az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 AÉL, ciprusi labdarúgócsapat
 AÉL 1964, görög labdarúgócsapat